

Persone 
 Mathilde Arcel Fock – attrice danese
 Nastja Arcel – attrice danese
 Nikolaj Arcel – regista e sceneggiatore danese
 Ray Arcel – allenatore di pugilato statunitense